Bois-d'Arcy puede referirse a: 

 Bois-d'Arcy, comuna francesa situada en Yonne.
 Bois-d'Arcy, comuna francesa situada en Yvelines.